

Cinema 
Un party per Nick (It's My Party) – film del 1996 diretto da Randal Kleiser

Musica 
It's My Party – singolo di Lesley Gore del 1963
It's My Party – singolo di Jessie J del 2013, dall'album Alive